Сауситос има више значења:

 Сауситос (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сауситос (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сауситос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику